Алекса́ндр Серге́евич Си́гов (род. 31 мая 1945, Сталино) — советский и российский , академик Российской академии наук (2011), президент РТУ МИРЭА, специалист в области физики твердого тела, твердотельной электроники и физического материаловедения, заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почётный работник высшего профессионального образования РФ, лауреат Государственной премии РФ, премии Правительства РФ в области образования и двух премий Правительства РФ в области науки и техники, премии им. М. В. Ломоносова в области науки и образования, член Научного совета при Совете Безопасности РФ, председатель Научного совета РАН по физике сегнетоэлектриков и диэлектриков, член бюро объединённого совета РАН по физике конденсированных сред, член Европейского физического общества, IEEE, Института инженерии и технологий (IET).

Под его руководством защищено 19 кандидатских диссертаций, 12 его учеников стали докторами наук. Автор и соавтор более 300 научных трудов, 18 монографий и учебников, 34 изобретений.

Главный редактор научных журналов «Электроника», «Наноматериалы и наноструктуры», заместитель главного редактора журнала «Integrated Ferroelectrics», входит в состав редакционных коллегий и советов международных и российских журналов: «Известия РАН. Серия физическая», «Микросистемная техника», «Инженерное образование», «Фотоника» и многих других.

Вдохновитель и организатор Межвузовского литературного форума им. Н. С. Гумилёва «Осиянное Слово». Член НП «Национальный союз библиофилов».

Биография 
 В 1962 году окончил с золотой медалью среднюю школу в Киеве.
 В 1968 году окончил с отличием физический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова по кафедре квантовой теории.
 В 1971 году окончил аспирантуру физфака МГУ и был распределён в МИРЭА, где и работает по настоящее время.
 В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию «Статические и динамические свойства доменных границ с поперечными связями в тонких ферромагнитных пленках».
 В 1985 году защитил докторскую диссертацию «Влияние дефектов на физические свойства кристаллов вблизи структурных и магнитных фазовых переходов».
 В 1988 году А. С. Сигову было присвоено звание профессора.
 С 1985 по 1998 годы избирался деканом факультета электроники и оптоэлектронной техники МИРЭА.
 С мая 1998 по июнь 2013 года А. С. Сигов — ректор МИРЭА.
 В 2006 году избран членом-корреспондентом РАН по Отделению информационных технологий и вычислительных систем РАН по специальности «Информационные системы и элементная база».
 В 2011 году избран действительным членом Российской академии наук.
 С 2013 года — президент РТУ — МИРЭА

Награды

Публикации 
 Defects and Structural Phase Transitions. — New-York, 1987.
 Стабилизация сверхпроводящих магнитных систем. — , 1991.

Примечания

Ссылки 
  на сайте «Известные учёные».
 .
  на сайте МИРЭА, опубликованные в связи с шестидесятилетием.
 Ректорат РТУ МИРЭА. // Официальный сайт РТУ МИРЭА.

Физики СССР
Физики России
Выпускники физического факультета МГУ
Ректоры МИРЭА
Лауреаты Государственной премии РФ в области науки и техники
Почётные работники высшего профессионального образования Российской Федерации